Tete (cidade), cidade de Moçambique.
 Tete (província), província de Moçambique.
 Tete ou tt pode ser abreviatura de Tereza.
 Tete ou TT pode ser abreviatura de Tereza ou Teresa, assim como Du, Dudu e Edu são abreviaturas para Eduardo.
 Tete (letra), letra semítica.

Ver também
 Teti
 Tite
 Titi

Desambiguações de topônimos